Slovo primus nebo Primus může znamenat:
 latinský výraz pro první nebo přední; využívá se např. ve slovním spojení primus inter pares
 primus (školství) – student pověřený dohledem nad ostatními
 Primus (grantová soutěž) – grantová soutěž Univerzity Karlovy určená pro mladé excelentní vědce
 Primus (hudební skupina) – funk-metalová skupina
 Primus (firma) – švédský výrobce vařičů, hořáků a radiátorů
 Primus (pivo) – značka piva Plzeňského Prazdroje
 Primus (nakladatelství) – pražské knihkupectví a nakladatelství
 Primus (prádelenská technika) – výrobce profesionální prádelenské techniky v Příboře
 Primus jako rodné jméno
 Primus Sobotka (1841–1925) – český novinář, překladatel a etnograf

Reference

Externí odkazy